Adonias (filho de David) — quarto filho do rei  David, segundo a descrição bíblica
 Adonias Filho — escritor baiano, imortal da Academia Brasileira de Letras
 Adonias Fonseca — jogador de futebol freestyle brasileiro
 Festas realizadas em honra de Adônis